Calle Jay–Borough Hall/Calle Lawrence puede referirse a las siguientes estaciones del Metro de Nueva York en Brooklyn:

 Calle Jay–Borough Hall (estación), servida por los trenes del servicio 
 Calle Lawrence–MetroTech (línea de la Cuarta Avenida), servida por los trenes del servicio 

Estaciones del Metro de Nueva York

en:Jay Street – Borough Hall / Lawrence Street (New York City Subway)